Прошлогодние чемпионы — Братья Брайаны защитили свой титул.

Посев 

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Полуфинал)

<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
<li>  Даниэль Нестор /  Леандер Паес (Второй раунд)
<li>  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
<li>  Николя Маю /  Эдуар Роже-Васслен (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
  Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2015